Lower Village bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lower Village (Hawaii)
 Lower Village (Maine)
 Lower Village (Massachusetts)
 Lower Village (New Hampshire)
 Lower Village (Vermont)